Villanelle (dell'Acqua) (1893), lied van de Belgische Eva dell'Acqua
 Villanelle (gedicht), dichtvorm
 Villanelle (Poulenc) (1934), kamermuziek van Francis Poulenc (FP 74)
 Codename Villanelle (2018), boek van Luke Jennings
 Villanelle (personage), een personage uit de serie Killing Eve

Villanella
 Villanella (kunstencentrum), Vlaams kunstencentrum
 Villanella (muziekvorm), muziekvorm